Ifil ist der Familienname folgender Personen:

 Jerel Ifil (* 1982), englischer Fußballspieler
 Philip Ifil (* 1986), englischer Fußballspieler